El término Alcubilla, cuyo significado es "cuba de agua", puede hacer referencia a:

Municipios:

 Alcubilla de Avellaneda es un municipio de la provincia de Soria, Castilla y León, España.
 Alcubilla de las Peñas es un municipio de la provincia de Soria, Castilla y León, España.
 Alcubilla de Nogales es un municipio de la provincia de Zamora, Castilla y León, España.
 Alcubillas es un municipio de la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España.

Localidades:
 Alcubilla del Marqués es una localidad del municipio de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, en la provincia de Soria, Castilla y León, España.
 La Alcubilla es una localidad del municipio de Terradillos, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 Las Alcubillas Altas es una localidad del municipio de Alboloduy, en la provincia de Almería, Andalucía, España.
 Las Alcubillas es una localidad del municipio de Gérgal, en la provincia de Almería, Andalucía, España.

Barrios:

 La Alcubilla es un barrio de la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga, Andalucía, España.

Referencias